Григоровка — многозначный ойконим:

Белоруссия 
 Григоровка — посёлок в Гусевицком сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области

Молдавия 
 Григоровка — село в Сорокском районе
 Григоровка — село в Сынжерейском районе

Россия 
 Григоровка ― деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Григоровка — деревня, Сонковский район Тверской области

Украина 
Винницкая область
 Григоровка — село, Могилёв-Подольский район
 Григоровка — посёлок, Погребищенский район

Днепропетровская область
 Григоровка — село, Васильковский район
 Григоровка — село, Пятихатский район
 Григоровка — село, Солонянский район
 Григоровка — село, Широковский район

Донецкая область
 Григоровка — село, Алексеевский сельский совет, Амвросиевский район 
 Григоровка — село, Многопольский сельский совет, Амвросиевский район
 Григоровка — село, Часовоярская община, Бахмутский район
 Григоровка — село, Северская община, Бахмутский район
 Григоровка — село, Покровский район
 Григоровка — село, Тельмановский район

Запорожская область
 Григоровка — село, Запорожский район
 Григоровка — село, Пологовский район

Киевская область
 Григоровка — село, Березанская городская община Броварского района
 Григоровка — село, Бориспольский район
 Григоровка — село, Обуховский район
 Григоровка — село, Тетиевский район
 Григоровка — село, Яготинский район

Кировоградская область
 Григоровка — село, Александрийский район
 Григоровка — село, Александровский район
 Григоровка — село, Кропивницкий район
 Григоровка — село, Новоукраинский район
 Григоровка — село, Светловодский район

Николаевская область
 Григоровка — село, Братский район
 Григоровка — село, Веселиновский район
 Григоровка — село, Еланецкий район
 Григоровка — село, Новобугский район

Одесская область
 Григоровка — село, Кодынцевский район
 Григоровка — село, Ширяевский район

Полтавская область
 Григоровка — село, Гребенковский район
 Григоровка — село, Кобелякский район
 Григоровка — село, Машевский район
 Григоровка — село, Миргородский район
 Григоровка — село, Хорольский район

Харьковская область
 Григоровка — село, Барвенковский район
 Григоровка — село, Близнюковский район
 Григоровка — село, Великобурлукский район
 Григоровка — посёлок, Дергачёвский район
 Григоровка — село, Коломакский район

Херсонская область
 Григоровка — село, Чаплинский район

Хмельницкая область
 Григоровка — село, Изяславский район
 Григоровка — село, Староконстантиновский район

Черкасская область
 Григоровка — село, Каневский район
 Григоровка — село, Чернобаевский район

Черниговская область
 Григоровка — село, Бахмачский район
 Григоровка — до 2016 года название села Мыльники, Нежинский район
 Григоровка — село, Носовский район

См. также 
 Григорьевка